Waalre (gemeente), een gemeente in Noord-Brabant;
 Waalre-dorp, een dorp in de gelijknamige gemeente;
 Waalre, Valkenswaard en Aalst, een vroegere heerlijkheid.